Leistungszuschlag bezeichnet:

 Leistungszuschlag (Knappschaft) in der knappschaftlichen Versorgung
 Leistungszuschlag (Wehrsold) für Wehrdienstleistende